Cola de zorro puede referirse al nombre vulgar de cualquiera de las siguientes plantas:

 Alopecurus arundinaceus.
 Cortaderia selloana.
 Lobelia fenestralis.

Además, puede hacer referencia a:

 Cola de zorro (laguna), una laguna en la provincia de Buenos Aires (Argentina).